Billy Kay (1951–) angol író, műsorvezető
 Billy Kay (1984–) amerikai színész